Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal negen interlands in het jaar 1975, waaronder drie wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal 1976 in buurland Tsjecho-Slowakije. De nationale selectie stond voor het zesde opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Georg Buschner.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1974/75
FDGB-Pokal 1974/75
DDR-Oberliga 1975/76
FDGB-Pokal 1975/76

Duitse Democratische Republiek
1975